

Patronyme 

 André Flajolet, né en 1946, député français du Pas-de-Calais
 Philippe Flajolet (1948-2011), chercheur français en informatique

Divers 
 Algorithme de Flajolet–Martin